Atingerea diavolului se poate referi la:

 Atingerea diavolului (film din 1988) (Catacombs)
 Atingerea diavolului (film din 2007) (Catacombs)